Villa Giulia è il nome di alcune ville presenti in Italia:

 Villa Giulia – villa a Roma
 Villa Giulia – villa a Bellagio
 Villa Giulia – villa a Napoli
 Villa Giulia – villa a San Giorgio a Cremano
 Villa Giulia – villa a Palermo
 Villa Giulia – villa a Verbania
 Villa Giulia – parco pubblico di Trieste